Кальвар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальвар, Мануэль де Хесус (1837—1895) — кубинский военный и политик, президент революционной Кубы.
 Кальвар, Патрик (род. 1955) — французский государственный деятель, генеральный директор Главного управления внутренней разведки с 30 мая 2012 года.
 См. также 
 Кальвария (значения)